Александр Болдачёв — фамилия; имеет женскую форму Болдачёва.
 Болдачёв, Александр Александрович (род. 1990) — российский арфист, композитор и педагог.
 Болдачёв, Александр Владимирович (род. 1962) — российский философ.